Tabuk bezeichnet:

 eine Stadt im Nordwesten von Saudi-Arabien, siehe Tabuk (Stadt)
 eine Provinz im Nordwesten von Saudi-Arabien, siehe Provinz Tabuk
 eine provinzangehörige Stadt (Component City) in der philippinischen Provinz Kalinga auf der Insel Luzon, siehe Tabuk City (offiziell: City of Tabuk)